Kent County kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Kent County, New Brunswick, county,

USA 

 Kent County, Delaware, county, 
 Kent County, Maryland, county, 
 Kent County, Michigan, county, 
 Kent County, Rhode Island, county, 
 Kent County, Texas, county,

Se även
 Kent (grevskap) – ett engelskt grevskap, både historiskt, ceremoniellt och administrativt i sydöstra England

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar